NGC 5144A
NGC 5144B